Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Prieto e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Márcio Carlsson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Devin Bowen (quarti di finale)
 Sebastián Prieto /  Martín Rodríguez (Campioni)

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (semifinali)
 Andrej Čerkasov /  Gastón Etlis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1998